Montbau steht für:

 Montbau (Barcelona), eine der 11 Nachbarschaften des Stadtteils Horta-Guinardó in Barcelona, Spanien
 den dortigen U-Bahnhof Montbau der Metrolinie 3, siehe Montbau (Metro Barcelona)